29-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 21 — 22 января 1928 года в Осло (Норвегия) на катке «Фрогнер». Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 28 конькобежцев из 4-х стран. С 1928 года подсчет очков в многоборье производится следующим образом: количество очков на дистанции 500 метров соответствует количеству секунд, на 1500 метров — числу секунд, поделенных на 3, на 5000 метров — на 10, на 10000 метров — на 20. Конькобежец, выигравший три дистанции и финишировавший на 4-й становился чемпионом вне зависимости от набранной суммы очков. Победителем чемпионата Европы стал Клас Тунберг (Финляндия), призёрами — Бернт Эвенсен и Роальд Ларсен (оба — Норвегия).

Результаты чемпионата

Ссылка 
Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1928
Спорт в Норвегии в 1928 году
Январь 1928 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионаты Европы в 1928 году
Чемпионаты Европы в Норвегии